Ронэ́лл Л. Ха́ллен (), в девичестве — Ма́ршалл (; Нью-Йорк, Нью-Йорк, США) — американский телепродюсер, актриса и кастинг-директор.

Биография 
Ронэлл Л. Маршалл родилась в Нью-Йорке (штат Нью-Йорк, США) в семье телепродюсера, дважды номинанта на премию «Эмми» Энтони В. Маршалла (1906—1999) и актрисы Марджори Айрин Маршалл (в девичестве Уорд; 1908—1983), которые были вместе больше 50-ти лет вплоть до смерти Марджори от болезни Альцгеймера. У Ронни был старший брат — актёр и режиссёр, пятикратный номинант на премию «Эмми» Гарри Маршалл (1934—2016, умер от пневмонии и осложнений от инсульта), также есть младшая сестра — актриса, трижды номинантка на премию «Золотой глобус» Пенни Маршалл (род. 1943). В семье Маршалл была традиция давать детям «счастливые имена» (), оканчивающиеся на букву «y» (; Garry, Ronny, Penny), потому что их нельзя произнести без улыбки.

Халлен наиболее известна по работе над телесериалами «Счастливые дни», «Морк и Минди»  и «Шаг за шагом».

Ронни была замужем за Ларри Халленом. В браке родилось три дочери: Пенни Ли Халлен (род. 29.07.1959), Джуди Халлен и Уэнди С. Халлен, которые продолжили кинематографическую династию. Пенни стала звукорежиссёром, а Джуди и Уэнди — продюсерами и актрисами. Также имеет четверых племянников-кинематографистов: Лори Маршалл (род. 1963), Кэтлин Маршалл (род. 1967),  (род. 1969) и Трейси Рейнер (род. 1964).

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Киноактрисы США